Rainbow může být:
 anglicky duha,
 Rainbow, britská rocková skupina,
 Rainbow (album, Mariah Carey), album zpěvačky Mariah Carey z roku 1999,
 Rainbow (Kalifornie), vesnice v Kalifornii,
 Rainbow Records, americké hudební vydavatelství.
 Rainbow Family, hnutí komunity hippies

Externí odkazy